Celta, individu del poble dels celtes, poble, o conjunt de pobles de l'Edat del Ferro que parlaven llengües celtes 
 Llengua celta, grup d'idiomes pertanyents a la família indoeuropea, en la qual s'hi inclou el gaèlic irlandès, el gaèlic escocès, el manx, el gal·lès, el còrnic i el bretó
 Música celta és el terme utilitzat per a descriure un ampli grup de gèneres musicals de tradició celta 
 Real Club Celta de Vigo, club de futbol de la ciutat de Vigo a Galícia 
 Chevrolet Celta, automòbil de baix cost fabricat per Chevrolet al Brasil per a Amèrica Llatina